L'Open de Malaisie féminin 2014 (ou Malaysian Open 2014) est l'édition féminine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du WSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 18 au . Raneem El Weleily gagne son second Open de Malaisie, en battant Nour El Tayeb en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie masculin de squash 2014
 Saison 2014 de la WSA

Féminin 2014
WSA World Series 2014
Sport en Malaisie en 2014
Sport en août 2014